Edward Drummond (1792–1843) fue un funcionario británico.

Edward Drummond puede también referirse a:

Eddie Drummond, Edward Drummond, deportista estadounidense
Edward Drummond, VI duque de Perth